Юриди́чна пре́мія ро́ку — українська юридична премія, яка щорічно відмічає досягнення юридичних фірм та юристів індивідуально за минулий рік. Проводиться газетою «Юридична практика»

Претендентом може стати будь-який юрист, юридичний відділ компанії або юридична фірма (відповідно до переліку номінацій). Номінування можливо відразу в декількох номінаціях і є безкоштовним (крім невеликого благодійного грошового внеску в розмірі від 150 грн.). Допускається самовисування.

Серед номінацій 2010 року: найкращі юристи та юридичні фірми в області корпоративного права, податків, нерухомості, банківського та фінансового сектора, M&A, судової практики. А також нові номінації: найкращий юрист з оподаткування, юридична фірма в сфері банківського та фінансового права, юридична фірма — відкриття року.

Важлива риса проекту «Юридична премія року» — її благодійний аспект. Зібрані в рамках проекту в 2010 році кошти спрямовуються на користь Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Посилання 
 

Юридичні премії в Україні